Ribeira Grande (Azoren), een stad en gemeente in de Azoren.
 Ribeira Grande (gemeente), een gemeente op het eiland Santo Antão in Kaapverdië
 Ribeira Grande (Kaapverdië), de hoofdplaats binnen de gemeente Ribeira Grande op het eiland Santo Antão in Kaapverdië.